Dolce come il cioccolato (Como agua para chocolate) – romanzo di Laura Esquivel del 1989
 Come l'acqua per il cioccolato (Como agua para chocolate) – film del 1992 diretto da Alfonso Arau